Szwajcaria:
 Veveyse – rzeka, dopływ Rodanu
 Veveyse – okręg (Bezirk) w kantonie Fryburg

Zobacz też:
 Granges (Veveyse)